Нэнси Аллен ():
 Аллен, Нэнси (род. 1950) — американская актриса.
 Аллен, Нэнси (род. 1954) — американская арфистка, педагог.